

Cinéma 
 Empty Sky, film de J. Michael Vargas sorti en 2011.

Musique 
 Empty Sky est le premier album d'Elton John, sorti en  au Royaume-Uni.